World Combat Games – competizione di sport da combattimento tra nazioni GAISF
 World Community Grid – progetto di calcolo distribuito realizzato da IBM su piattaforma BOINC
 World Cyber Games – competizione videoludica tra nazioni